est un mot anglais signifiant « exposition ». Il peut faire référence à :

Musique 

 , album d' (1987) ;
 , compilation de Gary Numan (2002) ;
 Exposure, album de Robert Fripp (1979).

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au 2002 sur Sci-Fi ;
 , série télévisée britannique diffusée depuis le  sur .

Épisode 

 , titre original de Délit de fuite,  de la 1 saison de  : Commando d'élite () ;
 , titre original d'Immunité,  épisode de la  saison de .

Voir aussi